Chiesa di San Vincenzo ad Ameglia
Chiesa di San Vincenzo de Flaturno ad Anversa degli Abruzzi
Chiesa di San Vincenzo a Calcinato
Basilica di San Vincenzo in Galliano a Cantù
Chiesa di San Vincenzo a Casorzo Monferrato
Chiesa di San Vincenzo a Castelbuono
Chiesa di San Vincenzo a Castellammare di Stabia
Chiesa di San Vincenzo Martire a Cerete Basso
Chiesa di San Vincenzo a Civitella Paganico
Chiesa di San Vincenzo a Costola, frazione di Varese Ligure
Chiesa di San Vincenzo d'Annalena a Firenze
Chiesa di San Vincenzo a Genova
Chiesa di San Vincenzo a Gravedona
Chiesa di San Vincenzo a Isera
Chiesa di San Vincenzo a Mirabello Monferrato
Chiesa di San Vincenzo a Modena
Chiesa di San Vincenzo a Nole
Chiesa di San Vincenzo a Porpetto
Chiesa di San Vincenzo a Saint-Vincent
Chiesa di San Vincenzo a Tocco Caudio
Chiesa di San Vincenzo a Trescore Balneario
Chiesa di San Vincenzo a Vicenza
Chiesa di San Vincenzo a Viganò

 Svizzera 
Chiesa di San Vincenzo a Cresciano, frazione di Riviera

Pagine correlate
Monastero di San Vincenzo
Chiesa di San Vincenzo de' Paoli (disambigua)
Chiesa di San Vincenzo Ferreri